Dowa peut désigner :
 Dowa, un personnage du manga L'Habitant de l'infini ;
 Dowa, un village du Népal ;
 Dowa, une ville du Malawi ;
 Le district de Dowa, un district du Malawi dont Dowa est la capitale administrative.

Homonymie de toponyme